Anders Kronborg kan henvise til

 Anders Kronborg (direktør) (født 1964), dansk direktør for bl.a. Berlingske Tidende og TV2
 Anders Kronborg (politiker) (født 1982), dansk politiker (soc.) og folketingsmedlem (2019-)